Osoby o tym nazwisku:
 André Weckmann – francuski poeta, prozaik, eseista 
 Matthias Weckmann – niemiecki kompozytor i organista

Inne:
 (7587) Weckmann – planetoida z grupy pasa głównego asteroid